Lars Brygmann (født 17. februar 1957 i København) er en dansk skuespiller. Han har haft flere store roller i tv-serier og film. Han er bl.a. kendt for sin rolle som Thomas La Cour i Rejseholdet, hovedrolleindehaveren Leon i Lulu & Leon samt sin medvirken i Forsvar og Borgen.

Han blev uddannet på den private skuespillerskole Tsarens Hof i 1987 og har siden været tilknyttet teatrene Får302, Dr. Dante, Mungo Park og Østre Gasværk Teater. Hans debut på film og tv fandt sted i 1995.

Han modtog Teaterpokalen i 1996, og i 2008 modtog han Robert for årets mandlige hovedrolle for filmen Hvid nat.

Privat
Lars Brygmann er storebror til Martin og Jens Brygmann. Han blev gift med tv-værten Katrine Salomon i 2001  og skilt i 2015, med hvem han har to børn, Fernanda og Carlo. Fernanda er sangerinde, og forsanger i bandet BLÆST.

Filmografi

Film

Serier

Andet 
 Nykredit Tænk Nyt (reklame, 2006)
 En forelskelse (kortfilm, 2008)

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Skuespillere fra Danmark
Robertprisen for årets mandlige hovedrolle
Tegnefilmsdubbere fra Danmark
Personer i Kraks Blå Bog
Modtagere af Teaterpokalen
Robertprisen for årets mandlige birolle